Lincoln House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln House (Maine), ID-Nr. 78000206
 Lincoln House (South Dakota), ID-Nr. 02000023